Krzysztof Rutkowski (1953–2007) – piłkarz
 Krzysztof Rutkowski (ur. 1953) – pisarz
 Krzysztof Rutkowski (ur. 1960) – detektyw
 Krzysztof Rutkowski (1961–2017) – piosenkarz związany z nurtem muzyki disco polo
 Krzysztof Rutkowski – satyryk, dziennikarz Radia Zachód